Kadetnica je v nekaterih državah vojaška šola v kateri se kadeti  usposabljajo za častnike.

Glej tudi 
 Kadetnica Maribor

Viri 

Vojaško izrazoslovje